Геологический музей — могут быть научные музеи, показывающие экспонаты по нескольким разделам геологических наук:

В России
 Геологический музей имени Петра I (с 1898 года — Геологический музей ИАН) — академический геологический музей в Ленинграде, до 1930 года.
 Геологический музей имени А. П. Карпинского АН СССР (1936—1943) в Москве.
 Геологический музей имени профессора В. В. Ершова — Московский государственный горный университет.
 Геологический музей имени А. А. Штукенберга — музей Казанского университета, Казань.
 Геологический музей имени А. А. Чернова — музей Института геологии Коми научный центр УрО РАН, Сыктывкар.
 Геологический музей имени Н. В. Черского — Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН
 Геологический музей имени Н.И. Андрусова — Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского
 Геологический музей имени А.Н. Иванова — Ярославский государственный педагогический университет имени К. Д. Ушинского
 Геологический музей имени Н.П. Лавёрова — Северный (Арктический) федеральный университет
 Геологический музей имени К. Г. Войновского-Кригера — музей организации "Полярноуралгеология", г. Воркута
 Геологический музей имени В.Н. Преображенской — г. Воронеж
 Геолого-минералогический музей им. А. И. Козлова — Дальневосточный государственный технический университет
 Геолого-минералогический музей РГАУ МСХА им. К.А.Тимирязева — Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева
 Геолого-минералогический музей им. В.И. Зубова — Московский государственный областной университет
 Геологический музей ВГУ — музей Воронежского государственного университета
 Геологический Музей НГУ — Новосибирский государственный университет
 Геологический музей СПбГУ — музей геологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
 Геологический музей СНИИГГиМС — Сибирский НИИ геологии, геофизики и минерального сырья, Новосибирск
 Геологический музей ЮУрГУ — музей Южно-Уральского государственного университета, Челябинск.
 Геологический музей Магаданского филиала ФБУ
 Геологический музей (Чебоксары) — музей открытый в г. Чебоксары в 1999 году
 Горно-геологический музей ОАО "Апатит" — музей в г. Кировске
 Государственный геологический музей имени В. И. Вернадского РАН (с 1988 года) — музей в Москве.
 Музей геологии докембрия — Институт геологии КарНЦ РАН
 Музей геологии и минералогии имени И. В. Белькова — музей в Геологическом институте Кольского научного центра РАН, Апатиты.
 Музей геологии Центральной Сибири — музей в Красноярске.
 Музей геологии Средней Сибири — музей в Красноярске.
 Уральский геологический музей — музей Уральского государственного горного университета, Екатеринбург.
 Фёдоровский геологический музей — г. Краснотурьинск
 Центральный научно-исследовательский геологоразведочный музей им. академика Ф.Н. Чернышева — ЦНИГР музей, Санкт-Петербург.
 Центральный Сибирский геологический музей — Институт геологии и минералогии имени В. С. Соболева СО РАН

В других странах
 Геологический музей имени О. Т. Карапетяна — музей в Институте геологических наук НАН РА, Ереван.
 Геологический музей Китая — государственный музей, Пекин.
 Геологический музей Узбекистана — музей Государственного комитета РУ по геологии и минеральным ресурсам, Ташкент.
 Геологический музей Республики Казахстан — государственный музей, Алма-Ата.

См. также 
Другие музеи по геологическим наукам:
 Минералогический музей — Минералогические музеи России
 Палеонтологический музей имени Ю. А. Орлова
 Петрографический музей Института рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН
 Рудно-петрографический музей ИГЕМ РАН — ИГЕМ РАН
 Музей истории и геологии Северо-Востока — Магадан
 Центральный научно-исследовательский геологоразведочный музей имени академика Ф. Н. Чернышёва (ЦНИГР музей) — ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург
 Геологический музей в ГИН АН СССР — музей в Ленинграде в 1930-е годы.
Геологические институты:
 Геологический институт
 Институт геологии
 Институт геологических наук

Примечания